Geraki () bezeichnet mehrere Orte in Griechenland:

 Geraki (Westgriechenland), ein Dorf im Gemeindebezirk Amaliada der Gemeinde Ilida, Region Westgriechenland
 Geraki (Kreta), ein Dorf im Gemeindebezirk Kastelli der Gemeinde Minoa Pediada auf Kreta
 Geraki (Evrotas), ein Dorf im Gemeindebezirk Geronthres der Gemeinde Evrotas, Region Peloponnes